Inclination :
 Inclination (geste)
 Inclination, album de Mari Hamada sorti en 1994.
 Inclination II, album de Mari Hamada sorti en 2003.
 Inclination III, album de Mari Hamada sorti en 2013.